Театра́льная аллея — название аллей в различных населённых пунктах России.

 Театральная аллея — аллея в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Театральная аллея — аллея на Каменном острове в Петроградском районе.
 Театральная аллея — аллея в Стрельне.

См. также 
 Театральная улица 
 Театральная площадь
 Театральный переулок
 Театральный проезд